Le patronyme Philippar peut faire référence à : 
 François Haken Philippar (1802-1849), botaniste français à l'initiative de l'herbier Philippar - de Boucheman
 Son fils Edmond Anatole Philippar (1845 - ?), directeur de l’École nationale d’agriculture de Grignon
 Georges Philippar (1883-1959), fils du précédent, président d'Armateurs de France de 1928 à 1943, qui donna son nom à un paquebot
 le Georges Philippar, paquebot lancé le  et détruit dans un incendie en